Юкіко Інуі (,  4 грудня 1990) — японська спортсменка, спеціалістка з синхронного плавання, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
 

Японські синхронні плавчині
Японські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2016
Синхронні плавчині на літніх Олімпійських іграх 2012
Синхронні плавчині на літніх Олімпійських іграх 2016
Срібні призери Азійських ігор
Призери з синхронного плавання чемпіонатів світу з водних видів спорту